Штилер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штилер, Адольф (1775—1836) — немецкий картограф.
 Штилер, Йозеф Карл (1781—1858) — немецкий художник-портретист.
 Штилер, Каспар фон  (1632–1707) – немецкий лингвист.